Serie B i fotboll 1930/1931 innebar att Fiorentina och Bari gick upp till Serie A 1931/1932.

Tabell

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Nedlyttningskval
Match i Bologna

Lucchese nedflyttade till I Divisione.

Källor

1930 i Italien
1931 i Italien
Fotbollssäsongen 1930/1931
1930/1931